Игорь Кондратьев:
 Кондратьев, Игорь Петрович (род. 1991) — казахстанский легкоатлет.
 Кондратьев, Игорь Андреевич (род. 1999) — российский футболист.